Нери — фамилия. Известные носители:
 Нери, Алекс (род. 1970) — итальянский музыкант, участник группы «Planet Funk».
 Нери, Ана (1814—1880) — национальная героиня Бразилии.
 Нери, Антонио (1576—1614) — итальянский священник, алхимик, технолог стеклоделия.
 Нери, Гийом (род. 1982) — французский фридайвер, специализирующий на категории Constant Weight, чемпион мира.
 Нери, Джакомо (1916—2010) — итальянский футболист и тренер.
 Нери, Луис (род. 1994) — мексиканский боксёр.
 Нери, Майно (1924—1995) — итальянский футболист и футбольный тренер.
 Нери, Помпео (1706—1776) — итальянский экономист, сторонник умеренного меркантилизма.
 Нери, Розальба (род. 1939) — итальянская актриса, мать актрисы Франчески Нери.
 Нери, Ромео (1903—1961) — итальянский гимнаст, трёхкратный олимпийский чемпион.
 Нери, Фатахо (род. 2008) — ганский футболист, полузащитник.
 Нери, Филипп (1515—1595) — католический святой, основатель конгрегации ораторианцев.
 Нери, Франческа (род. 1964) — итальянская актриса.
 Нери, Эммануэл Аугусто (1892—1927) — бразильский футболист.

Примечания